Swing & Simpatia é um grupo de pagode formado em 1994 na cidade de Nova Iguaçu  . Atualmente o grupo é composto por Luciano Becker, Sandro Becker, Anderson Becker, Maicon Simpatia, Dudu de Oliveira e Jeffinho Swing.

História 
Em 1995 o grupo lançou seu primeiro CD "Razão de viver", que obteve um certo sucesso com as músicas "Tropeço" e "Swing da Neguinha". A Madrinha do grupo é a cantora, sambista e compositora Leci Brandão. Os Pretinhos de Nova Iguaçu, assim que eles são conhecidos em sua cidade.

Integrantes

Formação Atual 
 Luciano Becker - Vocal
 Anderson Becker - Vocal e tantã
 Sandro Becker - pandeiro e voz
 Maicon Simpatia - teclado e voz guia
 Dudu de Oliveira - bateria
 Jeffinho Swing - surdo e percussão

Banda 
 Cleyton Rangel - violão e voz
 Fernando Salles "Bitelo" - cavaquinho
Adriano Lannes - baixo
Luan - sopro

Ex-Integrantes 
 Gu Simpatia (1994 - 2017) - surdo e voz
 Paulinho Simpatia (1994 - 2012) - tantã e voz
 Alexandre Alvim (1997 - 2010) (2016 - 2019) - violão
 Márcio Lopes (1997 - 2010) - Baixo
 Baixinho (1994 - 1999) - bateria
 Saul (1994 - 1997) - baixo

Ex-Banda 

 Davi Vianna - Backing Vocal
 Nael Belford - sopro e voz
 Luiz Felipe "Esculheba" - percussão
 Dinho Daumas - Cavaquinho
 Jurinha - Trombone e voz
 Rafinha Riquelme - Cavaquinho e voz
 Beto Tisk - Percussão
 Tom Oliveira - violão
 Renato Freitas - baixo
 Eduardo Marques - baixo
 Zé Bernardo - sopro e voz
 Xandynho Ramos - Backing Vocal

Equipe técnica 
 Rômulo Silva  (técnico de som)
 Kiko Souza (iluminador)
 Marquinhos (produtor)
 Guga (roadie)
 Pereira (Produtor)
 Marcio Motta (Produtor Artístico)
 Caio Scoralick (Produtor)

Discografia

Álbuns 
 Razão de viver (1995)
 Swing & Simpatia (1999 - Sony Music)
 Swing & Simpatia (2000 - Sony Music)
 Swing & Simpatia (2002 - BMG)
 Retrato de um coração (2004 - BMG)
 Toda Noite: Ao Vivo (2006 - Deck)
 Irracional (2009)
 15 Anos: Samba, Suor, Swing & Simpatia (2010)
 EP Swing & Simpatia (2014)
 É Desse Jeito (2017 - Gold Music)

Videografia

DVDs 
 Swing & Simpatia - Toda Noite - Ao Vivo (2006)
 15 Anos - Samba, Suor, Swing & Simpatia - Ao Vivo (2010)

Ver também 
 Grupo Bom Gosto

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Grupos de pagode
Bandas formadas em 1994